Да́лет ( — «дверь», иногда упоминается как да́лед или да́лит из-за безударного второго гласного звука) — четвёртая буква еврейского алфавита. Обозначает звук «д» (). Имеет числовое значение (гематрию) 4.

Произношение 
Далет — одна из шести букв еврейского алфавита, получающих дагеш каль в начале слова или после огласовки «шва нах». (Подробнее см. правило бегед кефет, ). Однако в современном иврите это не влияет на то, какой звук образует буква. Она всегда образует звук [d], как буква «Д» в слове «дверь».

В древнем иврите буква далет с дагешем обозначала звук [d], а буква далет без дагеша обозначала звук [ð], похожий на английский звонкий TH, как в слове then. Существуют общины, до сих пор соблюдающие это различие, хотя в современном иврите оно не соблюдается.

В делении ивритских букв по звукообразующим движениям, буква далет относится к пяти языковым буквам (ד ,ט ,ל ,נ ,ת).

Происхождение 

Буква ד происходит от слова дéлет ( — «дверь»). В древнесемитском алфавите начертание этой буквы было пиктограммой, схематичным изображением двери. На иллюстрации справа приведено начертание буквы далет в протосемитском алфавите.

Использование

Числительное 
Буква ד имеет числовое значение (гематрию) «четыре». Поэтому среда (четвёртый день в еврейской неделе) называется йом дáлет ( — «четвёртый день»).

В случае, если в числительном она идёт до букв с бо́льшим численным значением, её значение становится равным 4000. Таким образом, год דתנ"א в еврейской записи — это год 4451-й по еврейскому календарю, или 691 год нашей эры.

Устойчивые выражения 
Несколько фразеологизмов используют букву ד:

«Четыре на четыре» (, произносится далет аль далет) — площадь в 4 амы на 4 амы, где ама — древняя единица длины, соответствующая локтю, около 45—48 сантиметров. В переносном значении — очень маленькая, крохотная площадь.

«На своих четырёх амах» (, произносится бе-далет амотав) тоже происходит от названия меры длины ама. Значение идиомы — «в непосредственном своём окружении».

Обозначения и кодировка 
 В национальном варианте кодировки ASCII для еврейского письма буква ד обозначается кодом 0xE3.
 В Юникоде буква ד включена под кодом U+05D3, UTF-16 — 0x5D3.
 В азбуке Морзе букве ד соответствует сигнал — • • (тире точка точка).
 В шрифте Брайля букве ד соответствует сочетание точек ⠙ ().
 В радиопередачах, в случае, если слово надо передать по буквам, букве ד соответствует слово «Давид» ( — широко распространённое еврейское имя; напр., царь Давид).

Ссылки

См. также 

 финикийская буква 𐤃 (делт).
 арабские буквы د (даль) и ذ (заль).
 греческая буква Δ (дельта).